Поль Жак Эме Бодри (; 7 ноября 1828, Ла-Рош-сюр-Йон, Вандея, Франция — 17 января 1886, Париж) — французский живописец, один из наиболее известных представителей академического направления времён Второй империи.

Биография 
Поль Бодри родился 7 ноября 1828 года в Ла-Рош-сюр-Йон в семье башмачника. В 16 лет благодаря муниципальной стипендии поступил в Национальную высшую школу изящных искусств, где обучался под началом  Мишеля Мартена Дроллинга.

В 1850 году Бодри получил главную Римскую премию за картину «Зенобия, найденная пастухами на берегу Аракса». Талант живописца проявился в строгой академической манере, но он ещё не нашёл свою индивидуальность. Во время пребывания в Италии он вдохновился итальянским искусством и в особенности маньеризмом Корреджо. Это влияние проявилось в двух его полотнах, которые он выставил на Парижском салоне в 1857 году, «Жертвоприношение весталки» и «Ребёнок», купленные Люксембургом. Другие его картины, выставленные в том же году, — «Леда», «Святой Жан Батист» и «Портрет Бёль» — получили первую премию. В ранний период Бодри предпочитал мифологические либо воображаемые сюжеты. Наиболее известна его картина этого периода «Жемчужина и волна» (1862). Лишь однажды он попробовал себя в историческом жанре («Шарлотта Корде после убийства Марата», 1861). Кроме этого, Бодри писал портреты известных людей своего времени (Франсуа Гизо, Шарль Гарнье, Эдмон Абу).

Вершиной мастерства живописца, демонстрирующей его воображение и высокохудожественный дар, стали фрески в здании Кассационного суда в Париже, во дворце Шантийи, в некоторых частных усадьбах и в особенности в здании Оперы Гарнье. Более 30 произведений, включая композиции, были написаны Бодри в течение десяти лет. Бодри был членом французской Академии изящных искусств, заняв место Жана-Виктора Шнеца (1787—1870).

Поль Бодри был автором 100-франковой купюры, вышедшей в обращение в 1882 году.

Бодри умер 17 января 1886 года в Париже, похоронен на кладбище Пер-Лашез. Памятник на могиле художника был создан скульпторами Полем Дюбуа и Антоненом Мерсье при участии брата Бодри, архитектора.

Память 
 В 1865 году в Париже одна из улиц в квартале Фобур-дю-Руль (Quartier du Faubourg du Roule) VIII округа была названа рю-Поль-Бодри (Rue Paul-Baudry).
 В 1897 году в Ла-Рош-сюр-Йон, где родился Бодри, был поставлен памятник работы Жан-Леон Жерома.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Paul Baudry sur la Base Joconde
 Поль Бодри в Artcyclopedia

Художники Франции XIX века
Художники-академисты Франции
Художники-фрескисты
Художники-портретисты Франции
Лауреаты Римской премии
Художники банкнот
Похороненные на кладбище Пер-Лашез